El Rayo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Rayo, Zacatecas, ort, Pinos, 
 El Rayo, Querétaro Arteaga, ort, Amealco de Bonfil, 
 El Rayo, Jalisco, ort, 
 El Rayo, Aguascalientes, ort, Pabellón de Arteaga, 

Robotskapade Mexikoförgreningar